Henryk Gruth, poljski hokejist, * 2. september 1957, Rudzie Śląskiej, Poljska.

Gruth je v poljski ligi igral za kluba GKS Katowice in GKS Tychy, v dvaindvajsetih sezonah v poljski ligi je odigral 628 tekem, dosegel pa 134 golov. Eno sezono je igral tudi za klub  Zürich SC Lions v švicarski ligi. 

Za poljsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah in sedemnajstih svetovnih prvenstvih. S 248-ti nastopi je rekorder v poljski reprezentanci, za katero je dosegel 54 golov. Leta 2006 je bil kot prvi in za zdaj edini Poljak sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Poljska
| Olimpijske igre
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Poljska
| Olimpijske igre
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| GKS Tychy
| Poljska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Poljska
| Svetovno prvenstvo B
| 87
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Poljska
| Olimpijske igre
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 89/90
|
|
| 7
| 19
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Poljska
| Svetovno prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Poljska
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| GKS Tychy
| Poljska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Poljska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Poljska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Poljska
| Svetovno prvenstvo B
| 93
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Poljski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Poljsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Poljski hokejski reprezentanti
Hokejisti GKS Katowice
Hokejisti GKS Tychy
Hokejisti Zürich SC Lions